Le terme Lunatique peut renvoyer à :
 Lunatique (album), troisième album studio de la chanteuse française Jenifer
 Lunatique tour (Jenifer), troisième tournée de Jenifer
 Lunatique (trait de caractère), terme communément utilisé pour désigner un individu d'humeur changeante
 Lunatique (revue), revue française.
 Lunatique, une maison d'édition française
 Lunatique, dérivé de Luna par supposition ancienne en Europe.

Voir aussi 
 Lunatic (homonymie)